Weißbrod steht für
 Weißbrod, deutscher Ortsname von Niedźwiedna, Polen

Person:
 Johann Baptist von Weißbrod (1778–1865), deutscher Geburtshelfer und Hochschullehrer
 Johann Baptist Weißbrod (1834–1912), deutscher Historien- und Genremaler

Siehe auch:
 Weisbrod
 Weisbrodt
 Weisbrot
 Weißbrot
 Weißbrodt